A 2022. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi tömegrajtos versenyszámát február 19-én rendezték. Az aranyérmet a belga Bart Swings nyerte. Belgium 74 év után, 1948 óta először nyert aranyérmet a téli olimpián. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A futamok 16 körből álltak. A 4., 8. és a 12. kör után az első három helyen beérkező versenyző 5, 3, valamint 1 pontot kapott. A 16. kör után első három helyen beérkező versenyző 60, 40, valamint 20 pontot kapott. A versenyzőket a szerzett pontok, majd a végső időeredmények alapján rangsorolták. Az elődöntő első nyolc helyezettje jutott a döntőbe. A döntőt ugyanilyen formátumban rendezték, 16 versenyzővel.

Elődöntők
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 ADV: továbbjutás bírói döntés alapján

Döntő

Jegyzetek

Források 

Ft